Silvestrodasiops är ett släkte av tvåvingar. Silvestrodasiops ingår i familjen stjärtflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stjärtflugor
Silvestrodasiops